DIN 9021 er en DIN-Standard for en skærmskive.

DIN 9021 bliver erstattet med ISO 7093.

Kilde  
 Skærmskive DIN 9021 
DIN-standarder